Михаил Александрович Молчанов (род. 23 апреля 1961, Ровно, Украинская ССР) — канадский , , , .

Образование 
Окончил философский факультет Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко (1982, тема дипломной работы — «Свобода личности в идеологической борьбе современности») и аспирантуру Института философии АН УССР в Киеве (1989). Кандидатская диссертация «Методологическая роль исторического материализма в исследовании идеологических отношений» (1989) основана на критическом сопоставлении теорий идеологического процесса Луи Альтюссера и Антонио Грамши. Учился в Нью-Йоркском университете (1992—93), магистр административного менеджмента (1993). Диссертация доктора политических наук (1998) по теме «Политическая культура и национальная идентичность в российско-украинских отношениях» защищена в университете Альберты, Канада.

Научная и педагогическая деятельность 
В 1982—86 гг. преподавал в Донецком политехническом институте и Ровенском педагогическом институте, с 1989—93 работал в системе Академии наук Украины (институты философии, истории, социологии), в 1993—94 — профессор и заведующий кафедрой административного менеджмента Института государственного управления и самоуправления при Кабинете Министров Украины (ныне — Национальная академия государственного управления при Президенте Украины).

С 1994 года преподаёт в Канаде: в университетах Альберты, Карлтон (Оттава), Сент-Томас, Виктории. В 2001—2003 гг. работал политическим аналитиком и руководителем ряда проектов стратегического планирования в министерствах федерального правительства Канады. Член Международной Ассоциации политических наук (IPSA) и Ассоциации Международных Исследований (:en:International Studies Association).

В 2012 году избран иностранным членом Национальной академии педагогических наук Украины. В 2013 году избран Председателем Программного Комитета секции Посткоммунистические государства в международной политике Ассоциации Международных Исследований (Post-Communist Systems in International Relations, International Studies Association). Руководитель Рабочей группы по международной политической социологии Международной Ассоциации политических наук (International Political Science Association).

Публикации 
 Russian security strategy and the geopolitics of energy in Eurasia. In R.E. Kanet (Ed.), Routledge Handbook of Russian Security (pp. 181—191). London and New York: Routledge, 2019.
 The Eurasian Economic Union. In A. P. Tsygankov (Ed.), Routledge Handbook of Russian Foreign Policy (pp. 410—420). New York: Routledge, 2018.
 New regionalism and Eurasia. In S. Hua (Ed.), Routledge Handbook of Politics in Asia (pp. 504—519). London and New York: Routledge, 2018.
 Populist Nationalism in Ukraine. In F. López-Alves, D. E. Johnson (Eds.), Populist Nationalism in Europe and the Americas (pp. 81-98). New York: Routledge, 2018.
 Regionalism and multivectorism in Europe’s borderlands. In R.E. Kanet (Ed.), The Russian Challenge to the European Security Environment (pp. 211—234). Cham, Switzerland: Springer International, 2017.
 Russia-China Relations in Central Asia and the SCO. In D. Lane & G. Zhu (Eds.), Changing Regional Alliances for China and the West (pp. 133—150). Lanham, MD: Lexington Books, 2017.
 Eurasian Regionalisms and Russian Foreign Policy. New York: Routledge, 2016.
 Choosing Europe over Russia: what has Ukraine gained? European Politics and Society, 17.3 (2016).
 Russia’s leadership of regional integration in Eurasia. In S. Kingah & C. Quiliconi (Eds.), Global and Regional Leadership of BRICS Countries (pp. 113—133). New York: Springer, 2016.
 A squeezed country: Ukraine between Europe and Eurasia. In G. Besier & K. Stoklosa (Eds.), Neighbourhood Perceptions of the Ukraine Crisis: From the Soviet Union into Eurasia? (pp. 69-82). New York: Routledge, 2016.
 Eurasian regionalism: ideas and practices. In R. Kanet & M. Sussex (Eds.), Power, Politics and Confrontation in Eurasia: Foreign Policy in a Contested Region (pp. 135—160). New York: Palgrave Macmillan, 2015.
 Russia as Ukraine’s ‘other’: identity and geopolitics. In A. Pikulicka-Wilczewska & R. Sakwa (Eds.), Ukraine and Russia: People, Politics, Propaganda and Perspectives (pp. 206—221). Bristol, UK: E-International Relations., 2015.
 Eurasian regionalisms and Russia’s pivot to the East: the role of ASEAN. In Y. Kikuchi & V. Popovski (Eds.), Building ASEAN Identity on a Transnational Dimension (pp.246-259). Tokyo: United Nations University, 2014.
 Модернизационные реформы: взаимосвязь экономического и социально-политического развития. (С В. А. Молчановой.) Общество и экономика, 7-8 (2013), 5-21.
 State regulation or state capitalism?: A systems approach to crisis prevention and management.(With Yu. Yevdokimov). International Journal of Management Concepts and Philosophy, 7.1 (2013), 1-12.
 Energy security and the revival of geopolitics. In S.F. Krishna-Hensel (Ed.), New security frontiers: Critical energy and the resource challenge (pp. 9-30). Farnham, Surrey, UK: Ashgate, 2012.
 Extractive technologies and civic networks' fight for sustainable development. Bulletin of Science, Technology & Society, 31.1 (2011), 55-67.
 Strategic relationships in post-communist foreign policies. (With J. E. Strakes and D. J. Galbreath). In R. A. Denemark (Ed.), The international studies encyclopedia (Vol. X, pp. 6629-6650). Chichester, UK: Wiley-Blackwell, 2010.
 The Ashgate research companion to political leadership. Co-editor and co-author. With J. Masciulli and W. A. Knight, eds. Surrey, UK: Ashgate, 2009..
 Regionalism and globalization: The case of the European Union. In R. Day and J. Masciulli (Eds.), Globalization and political ethics (pp. 181—196). Leiden & Boston: Brill, 2007.
 Sustainable development of the Caspian Sea energy resources: The role of civil society. In I. Richter et al. (Eds.), Building a transnational civil society: Global issues and global actors (pp. 71-89). London: Palgrave/Macmillan, 2006.
 Russia and globalization. Perspectives on Global Development and Technology, 4.3/4 (2005), 397—429.
 Ukraine and the European Union: A perennial neighbour? Journal of European Integration 26 (2004), 451—473.
 Political culture and national identity in Russian-Ukrainian relations. College Station, TX: Texas A&M University Press, 2002.
 Ukrainian foreign and security policy: Theoretical and comparative perspectives. Co-editor and co-author. With J. Moroney and T. Kuzio, eds. Westport, CT: Praeger, 2002.
 Postcommunist nationalism as a power resource. Nationalities Papers, 28.2 (2000), 263—288.
 Дискуссионные аспекты проблемы «национальный интерес». Полис. Политические Исследования, 1 (2000), 7-22.
 Истоки российского кризиса: Глобализация или внутренние проблемы? Полис. Политические Исследования, 5 (1999), 94-107.

Примечания

Ссылки 
 Mikhail Molchanov (M. А. Молчанов)- Google Scholar
 Mikhail Molchanov — ACADEMIA
 The Eurasian Union and the reconstitution of the regional order in Eurasia
 Ukraine and Russia: A family feud?
 What the Crimean referendum will mean for the future of Ukraine

Выпускники философского факультета Киевского университета
Иностранные члены академий Украины
Учёные Канады
Преподаватели Карлтонского университета
Преподаватели Викторианского университета
Преподаватели Альбертского университета